Fluminense steht für:
 Fluminense FM, brasilianischer Radiosender
 O Fluminense, brasilianische Tageszeitung
 Rádio Fluminense, brasilianischer Radiosender

die Fußballklubs:
 Atlético Fluminense Clube, brasilianischer Fußballklub
 Fluminense AC, brasilianischer Fußballklub
 Fluminense Rio de Janeiro, brasilianischer Fußballklub
 Fluminense Rio de Janeiro (Frauenfußball), brasilianischer Fußballklub
 Fluminense EC, brasilianischer Fußballklub
 Fluminense de Feira FC, brasilianischer Fußballklub
 Fluminense FC (MG), brasilianischer Fußballklub
 Fluminense FC (RS), brasilianischer Fußballklub
 Fluminense FC (Salvador), brasilianischer Fußballklub
 Fluminense FC (SC), brasilianischer Fußballklub
 Fluminense FC (Valença), brasilianischer Fußballklub
 Guaynabo Fluminense FC, brasilianischer Fußballklub
 União Fluminense FC, puerto-ricanischer Fußballklub